Willow (Engels voor wilg) kan verwijzen naar:
 Willow (band), een Belgische rockband
 Willow (film), een fantasyfilm uit 1988
 Willow (lied)
 Willow (scooter), een Brits historisch scootermerk
 Willow Rosenberg, een personage in Buffy the Vampire Slayer (televisieserie)

Plaatsen in de Verenigde Staten:
 Willow (Alaska)
 Willow (Oklahoma)